Аглавра () или Аграула () в гръцката митология може да се отнася за:

 Аглавра, дъщеря на Актей и съпруга на Кекропс
 тяхната дъщеря Аглавра, атинска принцеса, заедно със сестрите си намерила Ерихтоний. Тя се самоубива, след като пренебрегва предупреждението на богиня Атина
 Аглавра, плод на кръвосмесителна връзка на Ерехтей и дъщеря му Прокрида

Източници 

Древногръцка митология